Over My Head – singolo dei Fleetwood Mac del 1975, dall'album Fleetwood Mac
 Over My Head – traccia dell'album The Modern Dance dei Pere Ubu del 1978
 Over My Head – singolo di Toni Basil del 1983, dall'album Toni Basil
 Over My Head – traccia dell'album XXX di Miguel Bosé del 1987
 Over My Head – album di Gerry Rafferty del 1994
 Over My Head – singolo dei Lit del 2000
 Over My Head (Better Off Dead) – singolo dei Sum 41 del 2003, dall'album Does This Look Infected?
 Over My Head (Cable Car) – singolo dei The Fray del 2006, dall'album How to Save a Life
 Over My Head – singolo di Brian Littrell del 2007, dall'album Welcome Home
 Over My Head – traccia dell'album Emotional Remains di Richard Marx del 2008